Królowie życia – album zespołu Kombi
 Królowie życia – album zespołu Gang Albanii
 Królowie życia (Comme des rois) – film z 1997 r. (reż. François Velle)
 Królowie życia (The Claim) – film z 2000 r. (reż. Michael Winterbottom)